Die Fotbollsallsvenskan 1963 war die 39. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 15. April und dem 20. Oktober 1963 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Vorjahresmeister IFK Norrköping konnte seinen Titel verteidigen und damit den elften Meistertitel seit dem erstmaligen Gewinn des Von-Rosens-Pokals in der Spielzeit 1942/43 feiern. Der Aufsteiger AIK, der den höchsten Zuschauerschnitt der Liga verbuchen konnte, wusste zu überraschen und belegte am Saisonende den dritten Platz. Der andere Aufsteiger IS Halmia musste direkt wieder absteigen und wurde vom Stockholmer Klub Hammarby IF in die Division 2 begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Den Titel des Torschützenkönigs teilten sich Lars Heineman von Degerfors IF und Bo Larsson von Malmö FF mit jeweils 17 Saisontoren.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1963
Fußballsaison 1963